Вандерсон Соуза Карнейро (порт. Wanderson de Sousa Carneiro, нар. 23 лютого 1987, Коррентіна), відомий за прізвиськом Байяно (порт. Baiano) — бразильський футболіст.
 Єва Карнейро (англ. Eva Carneiro, нар. 1973, Ґібралтар) — британський спортивний лікар з Ґібралтару.